Die Divizia B 1967/68 war die 28. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Politehnica Iași, Vagonul Arad und Crișul Oradea stiegen in die Divizia A auf.

Modus 
Die Divizia B wurde in zwei Staffeln mit jeweils 14 Mannschaften ausgetragen. Die beiden Sieger stiegen direkt in die Divizia A auf, die beiden Zweitplatzierten konnten über die Play-offs aufsteigen. Die beiden Letztplatzierten beider Gruppe spielten in der Relegation gegen den Abstieg. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied zunächst die Tordifferenz.

Staffel 1 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Staffel 2 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Play-offs 
Die beiden Zweitplatzierten spielten mit dem 13. und 14. der Divizia A um zwei Startplätze für die folgende Saison in der Divizia A. Die Spiele fanden in Timișoara statt.

Relegation 
Der 13. und 14. der Divizia B und zwei Zweitplatzierte der Divizia C spielten um drei Startplätze für die folgende Saison in der Divizia B.

Gruppe 1 
Die Spiele fanden in Brașov statt.

Gruppe 2 
Die Spiele fanden in Arad statt.

Weblinks 
 Saison 1967/68 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1967/68
1967 68